Tony Mitchell puede hacer referencia a:
 Tony Mitchell, baloncestista estadounidense, nacido en 1992.
 Tony Mitchell, baloncestista estadounidense, nacido en 1989.
 Tony Mitchell (director)